Rapaluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Rapaluoto (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 63,27, long 28,49), 
 Rapaluoto (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala), 
 Rapaluoto (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,86, long 28,90), 
 Rapaluoto (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 63,17, long 28,41), 
 Rapaluoto (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,12, long 28,86), 
 Rapaluoto (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,16, long 29,10), 
 Rapaluoto (ö i Norra Savolax, Kuopio), 
 Rapaluoto (ö i Södra Savolax, S:t Michel), 

Robotskapade Finlandförgreningar